Tertullo:
 Publio Giulio Scapola Tertullo Prisco, console nel 195;
 Attio Insteio Tertullo, praefectus urbi nel 307-8;
 Tertullo, proconsole d'Africa nel 326, forse padre del successivo;
 Tertullo, praefectus urbi di Roma nel 359-361;
 Tertullo, console nel 410.